Николай Фёдорович Алексе́ев:
 Алексеев, Николай Фёдорович (1910—1984) — советский учёный.
 Алексеев, Николай Фёдорович (род. 1986) — российский художник, куратор.